Ми́сник (поставець, судник) — полиця (чи шафа) для посуду, іноді для продуктів у сільській хаті.

Прізвище 

 Мисник Анастасія Миколаївна (* 1991) — українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу, срібна призерка Літніх Паралімпійських ігор-2012.
 Мисник Валерій Миколайович ( 1971) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мисник Олександр Петрович (* 1971) — голова Чернігівської ОДА.
 Мисник Павло Олексійович (1943—2017) — народний депутат України 1-го скликання.
 Мисник Прокіп Дмитрович (1915—1978) — український письменник, критик, журналіст.
 Мисник Сергій Анатолійович — заслужений працівник транспорту України

Примітки

Посилання